Stuart Taylor (1947), overleden in 2019, Engelse voetballer van Bristol Rovers
 Stuart Taylor (1974), Schots voetballer van Hamilton Academical
 Stuart Taylor (1980), Engelse voetbaldoelman van Cardiff City